Ле-Тронше () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Ле-Тронше () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта